Norge deltager ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasilien i perioden fra 5. til 21. august 2016.

Medaljer

| width="65%" align="left" valign="top" |

|  style="text-align:left; width:22%; vertical-align:top;"|

Deltagere
Listen nedenfor viser en oversigt over antallet af sportsudøvere, der deltager ved legene. Ekstra spillere i håndbold er ikke talt med i antal sportspersoner:

Referencer 

Lande ved sommer-OL 2016
2016